L'Innocence (Burning Bright) est un roman américain de Tracy Chevalier publié en 2007 aux États-Unis et en 2008 en France aux Éditions Gallimard.

Résumé
En 1792,la révolution fait rage en France et l'Angleterre ultra-monarchiste se tient sur ses gardes. Pendant ce temps, dans le Dorset, en Angleterre, Mr Astley invite T. Kellaway, menuisier dans le village de Piddlethenthide, et sa famille à venir à Londres pour qu'il puisse travailler pour son cirque. Il les loge dans une maison dont il est propriétaire. Mais du Dorset à Londres, il existe des différences non seulement de paysages, mais aussi de rumeurs. L'intrigue nous présente également Mr Blake, un voisin, qui a écrit un livre de chansons, « les chants d'innocence », qu'il a gravé, imprimé, colorié, cousu et relié, et dans lequel il affiche son soutien envers la Révolution française. Le fils de Mr Kellaway, Jem, s'entend très bien avec Maggie, leur voisine, et leur amitié semble pouvoir se solder en quelque chose de plus important. Mais quand les meurtres débutent, les choses se compliquent.

Notes et références 

Roman américain paru en 2007